UTA o uta puede referirse a:

 uta, especie de lagartos que poseen cinco géneros: tres masculinos y dos femeninos; 
 uta, enfermedad de la piel más conocida como leishmaniasis; 
 Uta, municipio en la isla de Cerdeña (Italia); 
 UTA, Universidad de Tarapacá en Arica (Chile); 
 UTA, unidad tributaria anual;
 UTA, unidad trabajo anual; 
 UTA, unidad de tratamiento del aire; 
 UTA (Unión Tranviarios Automotor), un sindicato argentino;
 UTA (Union de Transports Aériens), una aerolínea francesa fusionada en 1992 con Air France;
 UTA, agencia de talentos.